Bönnhoff steht für
 die Villa Bönnhoff in Wetter (Ruhr)

Bönnhoff ist der Familienname von
 Gerardo Bönnhoff (1926–2013), argentinischer Sprinter

Siehe auch:
 Bonhoff